

Patronyme 

 Grutte Pier (Pier Gerlofs Donia), (1480 – 1520), guerrier hollandais ;
 Matthias Pier,

Saint-Pier est un nom de famille notamment porté par :
 Natasha St-Pier (Natacha Saint-Pier), (1981 –) chanteuse canadienne québécoise ;
 Discographie de Natasha St-Pier
 Natasha St-Pier (album), (2008) album éponyme de la chanteuse.

Toponyme 

 San Pier d'Isonzo, commune italienne de la province de Gorizia ;
 San Pier Niceto,  commune italienne de la province de Messine.

Prénoms 
En italien, variante du prénom « Pierre » peut faire référence à :

Hommes 
 Pier Carpi, (1940 – 2000), un écrivain italien ;
 Pier Dandini, (1646 – 1712), un peintre italien baroque de l'école florentine ;
 Pier Gonella, (1977 –), un guitariste italien, cofondateur du groupe de heavy metal Mastercastle ;
 Pier Janssen, (1956 –) un footballeur belge ;
 Pier Laorans (Pierre Laurent) (1904 – 2002), militant français pour la langue bretonne ;
 Pier Pander, (1864 – 1919), un sculpteur hollandais ;
 Pier Piccio, (1880 – 1965), général italien de la Première Guerre mondiale ;
 Pier Soderini, (1452 – 1522), homme d'État italien ;
 Pier Svan, (1963 ), pilote suédois de rallyes automobile.
 Pier St-Jacques, (69 -- 420), roi de Saint-Jean-Eudes.

Femmes 
 Pier Angeli, (1932-1971), actrice italienne ;
 Pier Béland, (1948-2013), chanteuse country canadienne québécoise ;

Prénoms composés

Hommes 
 Pieralberto Carrara, (1966 –), biathlète italien. ;
 Pier Adolfo Tirindelli, (1858 – 1937), musicien, compositeur et chef d'orchestre italien ;
 Pier Andrea Saccardo, (1845 – 1920), spécialiste italien des champions ;
 Pier Angelo Basili, (1550 – 1604), peintre italien ;
 Pier Angelo Manzolli (Marcellus Palingenius Stellatus), (fin du ), médecin et philosophe italien ;
 Pier Antonio Bernabei, (1567 – 1630), peintre italien baroque de l'école de Parme ;
 Pier Antonio Mezzastris, (1430 – 1506), peintre italien de la Renaissance de l'école école ombrienne ;
 Pier Antonio Micheli, (1679 – 1737), botaniste et spécialiste italien des champions ;
 Pier Candido Decembrio, (1399 – 1477), humaniste et homme d'État italien ;
 Pier Carlo Padoan, (1950 –), économiste et un homme politique italien ;
 Pier delle Vigne (Pierre Des Vignes), (1190 – 1249), écrivain  
 Pier Domenico Colosimo (Peter Kolosimo) (1922 – 1984), journaliste-écrivain italien ;
 Pier Dionigi Pinelli, (1804-1852), homme politique italien ;
 Pierdonato Cesi, (1521 – 1586), cardinal italien ;
 Pierdonato Cesi, (1583 – 1656), cardinal italien ;
 Pier Francesco Caletti-Bruni (Francesco Cavalli) (1602 – 1676), organiste et compositeur italien ;
 Pier Ferdinando Casini, (1955 –), homme politique italien (Union de Centre) ;
 Pier Francesco da Viterbo, (1470 – 1535), architecte italien de la Renaissance ;
 Pier Francesco Ferrero, (1510 – 1566), cardinal italien ;
 Pier Francesco Fiorentino, (1444 – 1497), un peintre italien du Quattrocento ;
 Pier Francesco Foggini, (1713 – 1783), écrivain et homme politique italien ;
 Pier Francesco Foschi, (1502 – 1567), peintre italien du maniérisme ;
 Pier Francesco Meglia, (1810 – 1883),  cardinal italien ;
 Pier Francesco Mola, (1612 – 1666), peintre italien baroque ;
 Pier Francesco Mazzucchelli dit il Morazzone, (1573 – 1626),  peintres italiens de la communauté post-maniériste ou pré-baroque ;
 Pier Francesco Sacchi, (1485 – 1528), peintre italien de l'école génoise ;
 Pier Francesco Tosi, (1654 – 1732), castrat et compositeur italien ;
 Pier Gabriele Goidànich, (1868 – 1953), linguiste, philologue et  homme politique italien ;
 Pier-Gabriel Lajoie, (1994 –), modèle et comédien québécois canadien ;
 Pier Gerlofs Donia (Grutte Pier), (1480 – 1520), guerrier hollandais ;
 Pier Giacomo Grampa, (1936 –), évêque italien, naturalisé suisse ;
 Pier Giacomo Pisoni, (1928 – 1991), historien et archiviste italien ;
 Pier Giorgio Frassati, (1901 – 1925), bienheureux dominicain alpiniste ;
 Pier Giorgio Perotto, (1930 – 2002), ingénieur informaticien italien,
 Pier Giuseppe Sandoni, (1685 – 1748), compositeur italien ;
 Pier Jacopo Alari Bonacolsi (dit L'Antico), (1460 – 1528), sculpteur italien de la Renaissance ;
 Pier Leone Ghezzi, (1674 – 1755), peintre et caricaturiste italien ;
 Pier Lorenzo De Vita, (1909 – 1990), auteur de bandes dessinées italien ;
 Pier-Luc Funk, (1994 –), un acteur québécois canadien ;
 Pier-Luc Lasalle, (1982 –), comédien et dramaturge québécois canadien ;
 Pier Luigi Bersani, (1951 –), homme politique italien (Parti démocrate) ;
 Pier Luigi Carafa, (1581 – 1655), cardinal italien ;
 Pier Luigi Cherubino, (1971 –), footballeur international espagnol ;
 Pier Luigi Corbari, (1946-), dirigeant sportif de Formule 1 italien ;
 Pier Luigi Farnese (Pierre-Louis Farnèse) (1503 – 1547) premier duc de Castro et le premier duc de Parme et Plaisance ;
 Pier Luigi Nervi, (1891 – 1979), ingénieur italien ;
 Pier Luigi Pizzi, (1930 –), metteur en scène, scénographe et costumier italien ;
 Pier Luigi Zoccatelli, (1965 –), sociologue et essayiste italien ;
 Pier Maria Pennacchi, (1464 – 1515), peintre italien de la Renaissance de l'école de Bologne ;
 Pier Martire Armani, (1613 – 1669),  peintre italien baroque de la Renaissance ; 
 Pier Marcellino Corradini, (1658 – 1743), cardinal italien ;
 Pier Matteo Petrucci, (1630 – 1701), cardinal italien ;
 Pier-Nicol Feldis, (1986 –), talonneur de rugby français ;
 Pier-Olivier Pelletier, (1987 –), gardien de hockey sur glace québécois canadien ;
 Pier Paolo Calzolari, (1943 – ), artiste italien, lié au mouvement d'avant-garde Arte Povera ;
 Pier Paolo Crescenzi, (1572 – 1645), cardinal italien ;
 Pier Paolo Maggiora, (1943 –), architecte italien ;
 Pier Paolo Menzocchi, (1532 – 1589), peintre italien de l’école de Forlì ;
 Pier Paolo Gasperoni, (1950 – 1997), homme politique de Saint-Marin ;
 Pier Paolo Pasolini, (1922 – 1975), poète et réalisateur italien ;
 Pier Paolo Pozzi, (1964 –), musicien de jazz et compositeur italien,
 Pier Paolo Vergerio, (1498 – 1565), théologien italien ;
 Pier Paolo Vergerio l'ancien, (1370 – 1444), humaniste et pédagogue italien ;
 Pier Silvio Berlusconi, (1969 –), homme d'affaires, entrepreneur italien ;
 Pier Vittorio Tondelli, (1955 – 1991), écrivain homosexuel italien.

Femmes 
 Marie-Pier Beaudet, (1986 –), une archère québécoise canadienne ;
 Marie-Pier Boudreau Gagnon, (1983 –), nageuse en natation synchronisée québécoise canadienne ;
 Marie-Pier Murray-Méthot, (1986 –), volleyeuse canadienne québécoise ;
 Marie-Pier Perreault, (1989 –), chanteuse canadienne québécoise ;

Jetée 
Pier, mot anglais, signifiant « jetée, embarcadère » en français. S'il peut s'agir d'une simple jetée équipée d'un phare, le terme désigne souvent une structure plus conséquente, accueillant des activités de loisirs et située dans une station balnéaire.

 la grande jetée de Weston-super-Mare (Grand Pier) ;
 jetée 39 (Pier 39) aménagée en centre commercial à San Francisco aux États-Unis ;
 jetées de Blackpool (Blackpool Piers) jetées à Blackpool dans le Lancashire en Angleterre,
 jetée nord, (North Pier),
 jetée centrale, (Central Pier),
 jetée sud (South Pier, anciennement Victoria Pier) ;
 jetée de Brighton (Brighton Pier), une jetée aménagée en complexe de loisirs à Brighton en Angleterre ;
 jetée ouest de Brighton (West Pier), une jetée, aujourd'hui détruite, à Brighton en Angleterre ;
 jetée de Clevedon (Clevedon Pier), une jetée à Clevedon en Angleterre ;
 jetée de Cromer (Cromer Pier), une jetée à Pier dans le Norfolk en Angleterre ;
 jetée d'Eastbourne (Eastbourne Pier), une jetée aménagée en complexe de loisirs à Eastbourne dans le Sussex de l'Est en Angleterre ;
 jetée de Fleetwood (Fleetwood Pier, ou Victoria Pier), une jetée promenade à Fleetwood en Angleterre ;
 jetée Navy (Navy Pier), une jetée à Chicago sur le lac Michigan aux États-Unis ;
 jetée de Paignton (Paignton Pier), une jetée à Paignton dans le Devon en Angleterre ;
 jetée de Santa Monica (Santa Monica Pier), une jetée à Santa Monica en Californie aux États-Unis.
 Jetée-Promenade de Trouville-sur-Mer
 Jetée-Promenade de Nice

Autre 

 Galveston Island Historic Pleasure Pier, parc de loisirs à Galveston au Texas aux États-Unis ;
 Late of the Pier, (2001-), groupe rock néo-progressif anglais ;
 Paradise Pier ( « jetée paradis »), zone thématique du parc Disney California Adventure aux États-Unis, faisant référence aux jetées touristiques.
 Disney's Paradise Pier Hotel (anciennement Disneyland Pacific Hotel), hôtel attenant au parc ;
 Pier Christiaanssleat (Pier Christiaansloot en Frison occidental), un canal en hollande ;
 Pier Head, un ensemble de  bâtiments Liverpool, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
 Pier Solar and the Great Architects, est un jeu de rôle électronique pour la console Mega Drive ;
 The Road to Wigan Pier (Le Quai de Wigan), titre d'un livre de George Orwell ;
 San Pier Damiani ai Monti di San Paolo, diaconie cardinalice ;
 Stade Pier-Luigi-Penzo, un stade à Venise en Italie.

Voir aussi